Mitzel ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Mitzel (1642–1677), deutscher Jurist
 Norbert W. Mitzel (* 1966), deutscher Chemiker